The Saint eller The Saints kan avse:

 The Saint – en fiktiv figur vars verkliga namn är Simon Templar, huvudpersoner i en bokserie av Leslie Charteris, se Helgonet
 The Saint – brittisk TV-serie 1962-1969 med Roger Moore i huvudrollen, se Helgonet (TV-serie) 
 Return of the Saint – brittisk TV-serie med Ian Ogilvy 1978-1979
  The Saint – en amerikansk film från 1997 med Val Kilmer, se Helgonet (film)
 Il santo ("The Saint") – roman av Antonio Fogazzaro
 The Saint – en amerikansk action-thriller från 1997, se Helgonet (film)
 The Saint (musikalbum) –  ett soundtrack till filmen med samma namn som släpptes 1997
 The Saints  – en rockgrupp som bildades i Brisbane, Australien 1974
 The Saints Are Coming – en låt med punkbandet The Skids från 1978
 The Saints Are Coming: The Best of the Skids – ett samlingsalbum av punkbandet The Skids från 2007

Se även
Saint